Serie D 2020-2021 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie D 2021-2022 – gironi A-B-C di questa edizione del campionato di calcio italiano
 Serie D 2021-2022 – gironi D-E-F di questa edizione del campionato di calcio italiano
 Serie D 2021-2022 – gironi G-H-I di questa edizione del campionato di calcio italiano